Церковь Всех Святых () — храм Белостокской и Гданьской епархии Польской православной церкви в городе Сувалки.

История 
Церковь построена в 1891—1892 годах как кладбищенская часовня. Освящена 8 сентября 1892 года. В 1940 году стала приходской и обслуживалась  духовенством с близлежащих приходов. В 1956 году получила статус отдельного прихода. Отремонтирована в 1976—1979 и 2012—2013 годах.

Вписана в Реестр памятников 12 мая 2003 года под номером A-57.

Архитектура 
Срубная церковь, в плане имеет форму греческого креста. Над центральной частью возвышается прямоугольная башня, увенчанная оловянным шатром с главкой и восьмиконечным крестом.

Примечания 

Сувалки
Сувалки
Сувалки